A 2014-es GP3-szezon a sorozat történetének ötödik bajnoksága volt. A címvédő az orosz Danyiil Kvjat volt, aki ebben az évben debütált a F1-ben a Scuderia Toro Rosso csapat autójában. A csapatok között a francia ART volt a bajnoki titulus őrzője.

A bajnoki címet a Red Bull pártfogoltja, Alex Lynn szerezte meg első brit pilótaként. A csapatok közül a Carlin lett a bajnok.

Tesztek

Előszezoni tesztek 

A szezont megelőzően három, kétnapos tesztet tartottak az Ibériai-félszigeten. Az első, portugáliai tesztelésen nem vett részt a Formula–1-es Force Indiával szerződését a GP3-ra  is kiterjesztő Hilmer Motorsport. Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti.

Utószezoni teszt

Csapatok és versenyzők

1: A Hilmer helyett az orosz Russian Time indult volna, de Igor Mazepa halála után a csapat nehéz helyzetbe került, s csak a GP2-es indulást vállalták el.

Átigazolások

Csapatváltások 
 Alex Fontana; Jenzer Motorsport pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Patric Niederhauser; Jenzer Motorsport pilóta → Arden International pilóta
 Jimmy Eriksson; Status Grand Prix pilóta → Koiranen GP pilóta <br/ > Eriksson a szezon előtt az orosz Russian Time csapattal kötött szerződést, de az istálló visszalépése miatt végül a finn csapat versenyzője lett.
 Dino Zamparelli; Marussia Manor Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Nick Yelloly; Carlin pilóta → Status Grand Prix pilóta
 Patrick Kujala; Koiranen GP pilóta → Marussia Manor Racing pilóta
 Dean Stoneman; Koiranen GP pilóta → Marussia Manor Racing pilóta
 Carmen Jordá; Bamboo Engineering pilóta → Koiranen GP pilóta
 Adderly Fong; Status Grand Prix pilóta → Jenzer Motorsport pilóta

Újonc pilóták 
 Alex Lynn; FIA európai Formula–3-as bajnokság pilóta → Carlin pilóta
 Victor Carbone; Indy Lights pilóta → Trident pilóta
 Roman de Beer; szünet  → Trident  pilóta
 Emil Bernstorff; Német Formula–3-as bajnokság pilóta → Carlin pilóta
 Jann Mardenborough; FIA európai Formula–3-as bajnokság pilóta → Carlin pilóta
 Marvin Kirchhöfer; Német Formula–3-as bajnokság pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Santiago Urrutia; F3 Open pilóta → Koiranen GP pilóta
 Alfonso Celis, Jr.; Formula Renault 2.0 NEC pilóta → Status Grand Prix pilóta
 Ivan Taranov; Protyre Formula Renault bajnokság pilóta → Hilmer Motorsport pilóta
 Nelson Mason; FIA európai Formula–3-as bajnokság pilóta → Hilmer Motorsport pilóta
 Beitske Visser; ADAC Formel Masters pilóta → Hilmer Motorsport pilóta
 Mathéo Tuscher; WSR 3.5 pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
 Denis Nagulin; F3 Open pilóta → Trident pilóta

Visszatérő pilóták 
 Richie Stanaway; WEC pilóta → Status Grand Prix pilóta
 Pål Varhaug; GP2 pilóta → Jenzer Motorsport pilóta

Távozó pilóták 
 Danyiil Kvjat; MW Arden pilóta → Formula–1 pilóta
 Josh Webster; Status Grand Prix pilóta → Porsche Carrera Cup Great Britain pilóta
 Jack Harvey; ART Grand Prix pilóta → Indy Lights pilóta
 Carlos Sainz, Jr.; MW Arden pilóta → WSR 3.5 pilóta
 Conor Daly; ART Grand Prix pilóta → United Sports Car Championship pilóta és GP2
 Facu Regalia; ART Grand Prix pilóta → GP2 pilóta
 Giovanni Venturini; Trident pilóta → International GT Open pilóta
 Kevin Korjus; Koiranen GP pilóta → Európai Le Mans Sorozat pilóta
 Tio Ellinas; Marussia Manor Racing pilóta → GP2 pilóta
 David Fumanelli; Trident pilóta → Blancpain Sprint széria pilóta
 Alexander Sims; Carlin pilóta → Brit GT bajnokság pilóta
 Emanuele Zonzini; Trident pilóta → Olasz GT bajnokság pilóta

Versenynaptár 

A 2014-es versenynaptárat 2013 decemberében véglegesítették. Kiesett a korábban önálló helyszínként szereplő, valenciai Ricardo Tormo versenypálya, viszont első alkalommal rendezhet futamot Ausztria és Oroszország.

Eredmények 

Notes

A bajnokság állása 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Az első versenyre elért pole-pozícióért plusz 4 pont, a leggyorsabb körért az első és a második versenyen is plusz 2 pont jár.

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozás 
 A sorozat hivatalos weboldala

GP3
GP3